Stradela ima više značenja:
 Stradela (Mantova)
 Stradela (Parma)
 Stradela (Pavija)
 Stradela (Ređo Emilija)